El término Siete hermanas puede referirse a:

 Mitología y astronomía
 Las Pléyades en mitología.
 Las Pléyades en astronomía.

 Arquitectura
 Los Rascacielos de Stalin, en Moscú.

 Cine
 La película de 2017 What Happened to Monday?, llamada Siete hermanas en España.

 Industria
 Las Siete Hermanas de la industria petrolera.